Max Haushofer kan syfta på:

* Max Haushofer (1811–1866), tysk målare
 Max Haushofer (1840–1907), tysk nationalekonom och statistiker